Waga piórkowa mężczyzn to jedna z dwunastu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1988 w Seulu. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 57 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 18 września do 2 października w hali Jamsil Students' Gymnasium. Zwyciężył reprezentant Włoch Giovanni Parisi. Wystąpiło 48 bokserów z 48 państw.

Drabinka turniejowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988